Национальные интересы — объективно значимые цели и задачи национального государства как целого. 

Национальные интересы являют собой разновидность политических интересов.

История 
Учение об интересах отдельных государств было обосновано Макиавелли, обстоятельно развито в XVI—XVII веках Джованни Ботеро и Жаном Боденом и к XVIII веку хорошо знакомо каждому действующему политику. Квинтэссенцией этого учения была найденная герцогом де Роганом формула «Князья командуют народами, но князьями командуют интересы». На протяжении столетий это чисто практическое учение вело духовно изолированное существование, не будучи связанным с господствующим в философии и историографии естественно-правовым учением. Пуфендорф в конце XVII века смог с помощью жесткого и одностороннего величия превратить учение о государственных интересах в принцип понимания политических действий в своих великих трудах по истории современности, материал для которых черпался из актов действующих лиц. Лучшим в несколько поверхностных «Письмах об изучении и пользе истории» (1735) Генри Болингброка были обзоры новой политической истории, выдержанные в духе учения об интересах. Последней большой обобщающей работой, посвященной учению об интересах, стал справочник Руссе «Насущные интересы и притязания властителей Европы» (Les intérêts présents et les prétentions des puissances de l’Europe, первое издание — 1733 год, 3-е — 1741 год). В середине XVIII века оно было механически встроено в философию Просвещения: «Государственный интерес — вот суверенная мудрость королей» (Вольтер).

Категорию национального интереса в её историческом аспекте глубоко и основательно исследовал Фридрих Мейнеке.

Национальные интересы и жизненно важные интересы 
Академик РАН А.А. Кокошин пишет о том, что "национальные интересы - это осознанные значительной частью общества, и прежде всего подавляющей частью его "политического класса", потребности государства-нации в самосохранении как культурной исторической общности, в обеспечении стабильности своих общественных и государственных институтов и одновременно в их развитии".

Кокошин указывает на то, что "предтечей концепта национальные интересы можно считать концепт государственного интереса (raison d'etat), получившего наиболее ярко выраженный характер во Франции во времена правления таких первых (премьер-)министров, как кардинал Ришельё (1585-1642) и кардинал Мазарини (1602-1661). Этот концепт применялся во Франции как применительно к внутриполитическим, так и применительно к внешнеполитическим делам". 

Кокошин также отмечает: "Обоснованно выделение такого понятия, как жизненно важные интересы государства-нации. Жизненно важные интересы - в первую очередь предотвращение агрессии, которая может иметь катастрофические последствия для населения страны, для ее экологии. К тому тесно примыкает и проблема предотвращения террористических актов с применением оружия массового поражения. С задачей предотвращения агрессии тесно связан вопрос осуществления надежного и убедительного стратегического ядерного и неядерного сдерживания, с обеспечением стратегической стабильности. В числе жизненно важных интересов обеспечение территориальной целостности государства-нации (включая воздушные и морские пространства, шельфы), безопасности жизни и имущества граждан. К жизненно важным интересам нашей страны необходимо отнести и поддержание межконфессионального и межэтнического мира на всей территории Российской Федерации".

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Фуко М. Политическая технология индивидов // Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2002.
 Кокошин А.А. О национальных интересах и национальной безопасности. - М.: Институт социально-политических исследований РАН, 2017. С. 6-8. ISBN 978-5-7556-0587-8
 на других языках
 Beard, Charles A. The Idea of National Interest (New York: Macmillan, 1934). 
 Burchill, Scott. The National Interest in International Relations Theory (Gordonsville, VA: Palgrave Macmillan, 2005).
 Byrd, Peter (1996). "The Concise Oxford Dictionary of Politics". Oxford University Press.
 Frankel, Joseph. National Interest (London: Pall Mall, 1970). 
 Gvosdev, Nikolas K. (2004), Russia in the national Interest (1st ed.), Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), pp X,, 
 Hu, Shaohua. "A Framework for Analysis of National Interest: United States Policy toward Taiwan," Contemporary Security Policy, 37:1 (April 2016): pp. 144–167.
 Lavy, George (1996), Germany and Israel: Moral Debt and National Interest (1st ed.), Frank Cass & Co LTD, LONDON, pp XI,, 
 . ‘National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-making’, British Journal of International Studies, Vol. 2, No. 3 (October 1976), pp. 246–66.
 Rosenau, James. ‘National Interest,’ in David L. Sills and Robert K. Merton (eds), , Vol. 2 (New York: Macmillan/Free Press 1968), pp. 34–40; 
 Troianiello, Antonino (1999), Raison d’État et droit public, Thèse dactylographiée, Université du Havre, 748 pages

Политический реализм
Международные отношения
Национальная безопасность